Dillinger (1945), een film uit 1945 van regisseur Max Nosseck en met onder andere Lawrence Tierney
Dillinger (1960), een tv-film uit 1960 van regisseur Mel Ferber en met o.a. Philip Abbott, Steven Hill, Ralph Meeker 
Dillinger (1973), een film uit 1973 van regisseur John Milius en met onder andere Warren Oates en Ben Johnson
Dillinger (1991), een film uit 1991 van regisseur Rupert Wainwright en met onder andere Mark Harmon en Sherilyn Fenn
John Dillinger, een Amerikaanse gangster
Dillinger (zanger), een Jamaicaanse reggae-artiest